Джон А́беркромби (; 1726 год, Эдинбург — 1806 год, там же) — шотландский садовод и агроном, чьи труды переводились на французский и немецкий языки. Он известен своей книгой «Every man his own gardener» (1767), которую он написал в соавторстве с Томасом Маве.

Сын садовника, он посвятил себя практическому садоводству. В 1767 году напечатал «Альманах садовника», выдержавший девять изданий.

В молодости Аберкромби работал в Королевских ботанических садах Кью и в Лестер-хаусе. Позже основал успешный бизнес по садоводству в Хакни, а затем в Тоттенхэме. Он написал ряд других работ по садоводству.

Другие труды 
 «Словарь садоводства и ботаники»;
 «Искусство ухода при плодовом садоводстве» (The British Fruit Gardener, Лондон, 1779; текст на интернете );
 «Прививка фруктовых деревьев» (Art of Pruning, 1783);
 «Способы ускорения зрелости плодов и цветов» (1781);
 «Огород» (Every Man His Own Gardener, 1782, текст на интернете );.

Литература 
 Аберкромби Джонъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами. СПб., 1861.

Примечания 

Агрономы Великобритании
Учёные Кембриджского университета
Родившиеся в Престонпансе